

Carriera
Vinse il Guldbollen nel 1970.

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale svedese